La palabra Kazbegui puede hacer referencia a:
 Alexander Qazbeghi, escritor georgiano.
 Kazbegui, localidad de Georgia en la región de Mtsjeta-Mtianeti.